Mladý obal () je mezinárodní soutěž v obalovém designu, kterou založil v roce 1996 Model Obaly a. s. Od roku 2009 je organizací soutěže pověřen CZECHDESIGN.

Formát soutěže 
Při hodnocení příspěvků do soutěže porotci posuzují nápaditost, estetiku, ekologii, vyrobitelnost a především funkčnost navrhovaných obalů. Young Package je zaměřen především na výrobky z papíru. Do soutěže jsou přijímány také návrhy z vlnité a hladké lepenky a jiných papírových materiálů.

Soutěž Young Package je určena studentům a designérům do 30 let. Je rozdělena do dvou kategorií. Do první mohou svá díla přihlašovat studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let, do druhé studenti středních a vyšších odborných škol. Pro vítěze jsou připraveny peněžité odměny a věcné ceny od partnerů soutěže. 

Vítěze vybírá porota v čele s odborníkem na obalový design a dlouholetým patronem soutěže – Janem Činčerou. Dalšími členy poroty jsou Jan Čtvrtník, Jaroslav Juřica, Ladislav Škoda a Karel Vránek.

20. ročník soutěže 
Téma jubilejního ročníku v roce 2015 bylo „Všechno nejlepší!“. Studenti a designéři měli za úkol vymyslet co nejnápaditější obal na toto téma. Do soutěže zasílali výroční edice, dárky, balicí papíry a obaly na limitované série produktů. Výherci 20. ročníku Young Package si mezi sebou rozdělili celkem 70 000 Kč a jeden z nich byl vybrán na placenou stáž ve společnosti Model Obaly a.s. Autorkou vizuálního stylu 20. ročníku a motivů balicího papíru byla ilustrátorka Yveta Kroupová.

Ročníky

2016 – Téma: Package Unlimited 

Studenti vysokých škol a designéři do 30 let
 1. místo, Matěj Peca, Pizza Box – Pizza Bin, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara na Západočeské univerzitě v Plzni
 2. místo, Marián Čižnár, Obal na nože Opinel, Fakulta umění na Ostravské univerzitě v Ostravě
 3. místo, Veronika Janečková, Drink Water – Play with a Bottle

Studenti středních a vyšších odborných škol
 1. místo, Adéla Bláhová, GeoFood, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě
 2. místo, Valerie Kropáčová, Obal na mouku s dvojím využitím, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové
 3. místo, Hana Koubková, Let Yourself Disappear!, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín

2015 – Téma: Všechno nejlepší 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
 1. místo, Jakub Klouzek, Fake cake, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Česko
 2. místo, Richard Janešík, HAPPY BIRTHDAY from Slovakia, Technická univerzita v Košicích, design, Slovensko
 3. místo, Matěj Coufal, Eduard Herrmann, Obal pro narozeninové svíčky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Česko
 Cena společnosti Model Obaly, a. s., Michal Šafář, PRESETn
 Cena CZECHDESIGN, Tomáš Chludil, Kapitánův poklad, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Česko

Studenti středních a vyšších odborných škol
 1. místo, Jan Perháč, Matterhorn, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Česko
 2. místo, Jan Bendák, Earth Day pills, Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Česko
 3. místo, Michaela Kachtíková, Voříšek, Střední umělecká škola Ostrava příspěvková organizace, Česko
 Cena předsedy poroty, Nikola Marková, Svijany, Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, Česko

2014 – Téma: Take away / S sebou 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
 1. místo, Michal Marko (Slovensko), Eat your Food, Grow a Plant, Save a Planet, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
 2. místo, Petra Vlčková, quo.box, České vysoké učení technické v Praze, Česko
 3. místo, Ondřej Elfmark, Jakub Lekeš, Pouzdro na cesty PICKPOKET, Česko

Studenti středních a vyšších odborných škol
 1. místo, Anna Navrátilová, Pojď!, VOŠ Hellichova Praha, Česko
 2. místo, Andrea Bimková, S sebou přímo z Asie, Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, Česko
 3. místo, Kateřina Hrubá, Shoe Cabinet, VOŠ obalové techniky Štětí, Česko
 Cena CZECHDESIGN, Barbora Moravová, Adrian Jansa, zBistři, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko
 Cena poroty, Zuzana Jirkalová, Ber rybu, České vysoké učení technické v Praze, Česko
 Cena Slovenského centra designu, Šimon Kern (Slovensko), Frisbeer, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

2013 – Téma: Stárnutí 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
 1. místo, Matúš Mitas, Obal na mléko, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovensko
 2. místo, Jitka Frouzová, Perník v kostce, České vysoké učení technické v Praze, Česko
 2. místo, Veronika Janečková, Šperk první pomoci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
 3. místo, Barbora Cekotová, Čaj a křížovky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
 3. místo, Michal Šafář, oPhone Box, Česko

Studenti středních a vyšších odborných škol
 2. místo, Denissa Serafini, Tomáš Rachunek, Schránka na zvířecí ostatky, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 3. místo, Matěj Coufal, Obal na Viagru, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 3. místo, Marcela Šilhánová, Babiččino pleteníčko, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod, Česko
 Cena CZECHDESIGNU Kateřina Kučerová, Hej, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

2012 – Téma: Obal na čaj 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
 1. místo, Katarina Matković, Tihana Pecirko, Jen můj šálek čaje, Chorvatsko
 2. místo, Martin Štěpánek, Yunnan, Univerzita Hradec Králové, Česko
 3. místo, Veronika Pethö, Rip & Tea, University of West Hungary, Maďarsko

Studenti středních a vyšších odborných škol
 1. místo, Matěj Picek, FruiTea, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 2. místo, Matyáš Kočnar, Jsem obal na čaj a stojím si za tím, Střední umělecká škola Ostrava, Česko
 3. místo, Marie Vávrová, Zhong, Vyšší odborná škola grafická, Praha, Česko

Cena Slovenského centra designu, Martina Ľuptáková, Zelený čaj, Slovenská technická univerzita, Slovensko

2011 – Téma: Obal na národní produkt 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let
 1. místo, Diana Winklerová, Vlajkobal-českobal, Česko
 2. místo, Ľubica Kulomberová, Obal na boty firmy Botas, VŠUP, Slovensko
 3. místo, Melissa Dangerfield, Medové bonbóny Manuka, Massey University Albany, Nový Zéland

Studenti středních a vyšších odborných škol
 1. místo, Tomáš Chludil, Kufřík Merkur, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 2. místo, Lukáš Kocián, Taška na houby aneb houbaření – český národní sport, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 3. místo, Michael Rosa, Obal na vysočinu, Střední umělecká škola Ostrava, Česko
 3. místo, Pavlína Králová, Obal na provázek, Střední odborná škola obchodu, umění a designu v Plzni, Česko

Kategorie „Jiný pohled“ s tématem „Kniha jako obal na slova“
 1. místo, Nikola Kalinová, Skrytá psaní, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Česko
 2. místo, Ondřej Horáček, Zenrin Kushu, Česko
 3. místo, Radka Bartošová, Starcův strom, Soukromá střední umělecká škola a vyšší odborná škola grafická Jihlava, Česko
 Cena Slovenského centra designu, Martin Sombathy, Obal na brynzu, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovensko
 Cena předsedy poroty, Kateřina Kuchariková, Česká krajka, Střední umělecká škola Ostrava, Česko

2010 – Téma: Obal na sladkost 
Studenti vysokých škol a mladí designéři do 30 let, Kategorie Produktový obal, Obal na sladkost
 1. místo, Anne-Marie Brouillette, Au septième miel University of Québec in Montréal, Kanada
 2. místo, Pavlína Jašková Bonbónci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
 3. místo, Kristina Novosadová, Obal na Tic Tac Technická univerzita v Košicích, Slovensko

 Zvláštní cena poroty, Alice Endrychová, Obal na Tradiční hořické trubičky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
 Zvláštní cena CZECHDESIGN.CZ, Lucie Dečová, Čokočlověče, Technická univerzita v Košicích, Slovensko

Studenti středních a vyšších odborných škol: Kategorie Produktový obal, Obal na sladkost
 1. místo, Viktorie Prokopová Nanynčin nanuk, Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, Česko
 2. místo, Aneta Kaderková Žvýkám, žvýkáš, žvýkáme, Gymnázium Na Pražačce, Praha, Česko
 3. místo, Gabriela Pospíšilová Univerzální kornout na sladkosti, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Česko

Kategorie Jiný pohled
 1. místo, Rufina-Maryia Bazlova, Kakaová bohyně Západočeská univerzita v Plzni, Česko
 2. místo, Luisa Fabrizi, Giovanni Simoncelli Domilapolo, Universita di Roma La Sapienza, Itálie
 3. místo, Anouk Perreault, Cereal Killer, University of Québec in Montréal, Kanada 
 Zvláštní cena poroty, Kristina Šimková, Obal na tmu Technická Univerzita v Košicích, Slovensko

Externí odkazy 
 Oficiální stránka – www.mlady-obal.cz
 Organizátor soutěže – CZECHDESIGN.CZ

Umělecké soutěže
Design
Obaly